Sandman (homem de areia em inglês; em alemão: Sandmann) pode referir-se a:

 João Pestana — designação de uma referência folclórica e mitológica encontrada em várias culturas; Sandman em inglês e Sandmann em alemão

Ficção
 O Homem da Areia (em alemão: Der Sandmann) — conto do escritor alemão Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
 Sandman (revista em quadrinhos) — série de quadrinhos (banda desenhada) criada por Neil Gaiman
 Sonho (Sandman) — personagem de histórias em quadrinhos adultas da Vertigo, criado por Neil Gaiman, sucesso de crítica e público
 Homem-Areia — da Marvel Comics, que no inglês original também é Sandman. É o arenoso inimigo do Homem-Aranha
 The Sandman (série de televisão) — série de televisão americana de 2022

Cinema e música
 The Sandman — filme de curta-metragem de animação britânico, lançado em 1991.

 Mr. Sandman — música escrita por Pat Ballard em 1954

 Enter Sandman — música da banda Metallica

Outros 
 Holden Sandman — automóvel da marca australiana Holden pertencente à General Motors

Desambiguações de artes
Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de sobrenomes